

Geografia 
 Francia
 Gave d'Aspe – corso d'acqua nel dipartimento dei Pirenei Atlantici
 Osse-en-Aspe – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Valle d'Aspe – valle dei Pirenei francesi situata nel dipartimento dei Pirenei Atlantici, nella regione dell'Aquitania
 Spagna
 Aspe – comune nella comunità autonoma Valenciana

Persone 
 Alberto García Aspe – ex calciatore messicano, centrocampista
 Pieter Aspe – scrittore belga di lingua fiamminga